15. Pokal Vitranc je 11. januarja 1976 gostil SL za evropski pokal (FIS) v Kranjski Gori.

Čeprav je tisto leto primanjkovalo snega, je bilo sicer tekmovanje drugega kakovostnega razreda vseeno izpeljano na visoki mendarodni ravni, saj so imeli dobre pogoje tudi tekmovalci z visokimi številkami. 

Prvo progo z 62 vratci je postavil avstrijski trener Sigi Bernegner, drugo z 58 vratci pa Janez Šmitek. 

Slovesna razglasitev rezultatov je bila v nedeljo po tekmi, ob 16. uri v hotelu Larix.

Slalom 
Na štartu je bilo skupaj 85 tekmovalcev, do cilja jih je prišlo 25. 46 jih je odstopilov v prvi, 14 pa v drugi vožnji.

Sklici

Pokal Vitranc
1976 v športu
1976 v Sloveniji